Movimento Nazionale Unito – partito politico georgiano
Movimento Nazionale Unito – partito politico pakistano